Зоран Амиджич (; 31 марта 1972) — боснийский футболист, защитник.

Карьера 
Начинал карьеру в боснийском клубе «Рудар» (Углевик). Затем Амиджич перешел в югославский чемпионат. Вместе с «Хайдуком» из Кулы он участвовал в розыгрыше Кубка Интертото.

В 2001 году защитник переехал в Россию. Первым его клубам стал выступавший в Первом дивизионе тульский «Арсенал». Через год босниец перешел в «Химки», куда его позвал тогдашний наставник команды Равиль Сабитов. По ходу сезона защитник стал первым иностранным капитаном в истории команды.

В 2003 году Амиджич играл в костанайском «Тоболе». Вместе с ним он становился вице-чемпионом Казахстана.

В 2004 году футболист вернулся в «Арсенал», в котором босниец завершил свою карьеру.

Достижения 
 Серебряный призер Казахстанской Суперлиги: 2003.
 Финалист Кубка Казахстана: 2003.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки ФК «Хайдук» Кула
Игроки ФК «Пролетер» Зренянин
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Тобол» Костанай